Die Croatia Bol Open 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Bol. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Challenger Series 2017 und fand vom 6. bis 11. Juni 2017 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Bol